L'édition 2018 du tournoi de tennis de Shenzhen se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Simona Halep remporte l'épreuve en simple, Irina-Camelia Begu et Simona Halep celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo et de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova. Elles sont respectivement remplacées par Jana Čepelová et Nicole Gibbs.

Pendant le tournoi 
Du fait de l'écart serré entre les trois premières joueuses au classement mondial de la WTA, la Roumaine Simona Halep ici, l'Espagnole Garbiñe Muguruza à Brisbane et la Danoise Caroline Wozniacki à Auckland se disputent à distance la place de  mondiale à l'issue du tournoi. Simona Halep s'assure de conserver son rang en atteignant les quarts de finale.

Lauréates 
Simona Halep remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Kateřina Siniaková.  Il s'agit du  en carrière de la Roumaine à Shenzhen, qu'elle avait remporté également en 2015.

En double, les Roumaines Irina-Camelia Begu et Simona Halep remportent le titre en battant en finale la paire tchèque Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Shenzhen
Tennis en Chine en 2018
Tennis en décembre 2017
Tennis en janvier 2018